Вирки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вирки — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Вирки — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Вирки — деревня в Шимском районе Новгородской области.